Uefa Europa League 2015/2016 är den fyrtiofemte säsongen av Europas andra stora klubblagsturnering och den sjunde säsongen av turneringen sedan den bytte namn från Uefacupen 2009. Turneringen inleddes den 30 juni 2015 med de första matcherna i den första kvalrundan och avslutas med finalen som spelas den 18 maj 2016 på St. Jakob-Park i Basel.

Ranking av förbund

Omgångar samt datum

Kvalomgångar

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Play-off

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Slutspel

Slutspelsträd

Sextondelsfinaler

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser